Az 1966-os férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Utrechtben, Hollandiában rendezték 1966. augusztus 21. és augusztus 27. között. A tornát a Szovjetunió nyerte, története során először. A címvédő magyar csapat az ötödik helyen végzett.

Selejtező csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Második csoportkör

E csoport

F csoport

A 9–16. helyért

G csoport

H csoport

Helyosztók

A 13–16. helyezésért

A 9–12. helyezésért

Az 5–8. helyezésért

Az 1–4. helyezésért

Végeredmény

Források 
 
 

F1966
Vizilabda